Pleßberg ist:

 Pleßberg (Gemeinde Kautzen), Ortschaft der Gemeinde Kautzen, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich, 
 Pleßberg (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft der Gemeinde Kirchschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
(beide Ortschaften bilden Katastralgemeinden namens Plessberg)

 ein Berg in Tschechien, siehe Plešivec (Erzgebirge)
 ein Berg namens Pleß (Rhön) in Thüringen in der Nähe der Gemeinde Breitungen/Werra

Siehe auch:
 Plessenberg
 Bleßberg